Исмаэль Диас де Леон (; родился 12 мая 1997 года в Панама, Панама) — панамский футболист, полузащитник клуба «Универсидад Католика» (Кито) и сборной Панамы. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 
Диас — воспитанник клуба «Тауро». 2 сентября 2012 года в матче против «Альянсы» он дебютировал в чемпионате Панамы. В этом же поединке он забил свой первый гол за Тауро. 19 сентября в матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ против американского «Реал Солт-Лейк» Исмаэль дебютировал на международном уровне.

Летом 2015 года Диас перешёл в португальский «Порту». Из-за высокой конкуренции он начал выступление за дублирующую команду «драконов». 22 августа в матче против «Ориентал» Исмаэль дебютировал в Сегунда лига. 30 сентября в поединке против «Варзима» он забил свой первый гол за дублёров. 20 января 2016 года в матче Кубка Португалии против «Фамаликана» Диас дебютировал за основной состав «Порту», заменив во втором тайме Андре Силву.

В 2017 году Диас на постоянной основе перешёл в испанский «Депортиво Ла-Корунья», где начал выступать за дубль.

Международная карьера 
В 2013 году Диас завоевал серебряные медали на домашнем юношеском чемпионате КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против команд Тринидада и Тобаго, Канады, Мексики, Ямайки и Барбадоса. В ворота тринидадцев и канадцев Исмаэль забил три мяча.

В том же году он принял участие в юношеском чемпионате мира в ОАЭ. На турнире Диас сыграл в матчах против сборных Узбекистана, Хорватии и Марокко.

В 2015 году Диас был включён в заявку молодёжной сборной Панамы на участие в молодёжном чемпионате КОНКАКАФ на Ямайке. На турнире он сыграл в матчах против команд Мексики, Арубы, США, Ямайки, Тринидада и Тобаго и Гватемалы. В поединках против гватемальцев, ямайцев и арубцев Исмаэль забил четыре мяча. По итогам соревнований он завоевал серебряную медаль. Летом того же года Диас принял участие в молодёжном чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире он сыграл в матчах против команд Аргентины, Австрии и Ганы.

21 августа 2014 года в товарищеском матче против сборной Кубы Диас дебютировал за сборную Панамы. В этом же поединке он забил свой первый гол за национальную команду.

В 2017 году Диас принял участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против команд США, Мартиники и Никарагуа. В поединке против никарагуанцев Исмаэль забил гол.

В 2018 году Диас принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матче против команды Бельгии.

Голы за сборную Панамы

Достижения 

Международные

 Панама (до 17)
  Чемпионат КОНКАКАФ среди юношеских команд — 2013

 Панама (до 20)
  Чемпионат КОНКАКАФ среди молодёжных команд — 2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Панамы
Игроки сборной Панамы по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Панамы по футболу
Игроки ФК «Тауро»
Игроки ФК «Порту B»
Игроки ФК «Депортиво Фабриль»
Игроки ФК «Универсидад Католика» Кито